Эксталига 2013/2014 — 22-й сезон Белорусской экстралиги. Сезон начался 4 сентября 2013 и закончился в 7 апреля 2014 года. В турнире приняли участие 10 клубов из Беларуси.

Участники 

</center>

Регулярный чемпионат

1 этап

2 этап

Подгруппа «A»

Подгруппа «B»

Статистика Регулярного чемпионата

Статистика игроков

Статистика команд

Плей-офф

1/4 финала

Неман vs. Брест  

|}
Победу в серии одержал «Неман» со счетом 3:1.

Юность-Минск vs. Лида  

|}
Победу в серии одержала «Юность» со счетом 3:0.

Гомель vs. Шахтёр  

|}
Победу в серии одержал «Гомель» со счетом 3:1.

Металлург vs. Химик-СКА  

|}
Победу в серии одержал «Металлург» со счетом 3:0.

1/2 финала

Неман vs. Металлург  

|}
Победу в серии одержал «Неман» со счетом 4:0.

Юность-Минск vs. Гомель  

|}
Победу в серии одержала «Юность» со счетом 4:2.

Финал

Неман vs. Юность-Минск  

|}
Кубок Президента Республики Беларусь со счётом в финальной серии 4:2 выиграл «Неман».

См. также 
 Белорусская экстралига

Ссылки 

Хоккей с шайбой в Белоруссии
Хоккей с шайбой в Латвии
Сезоны Белорусской экстралиги
Спорт в Белоруссии в 2013 году
Спорт в Белоруссии в 2014 году
2013 год в хоккее
2014 год в хоккее